Mora oder MORA steht für:
 Mora (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Mora (Dehnungszeichen), Dehnungszeichen in der Quadratnotation von Neumen
 Mora (Einheit), kleinste Zeiteinheit im Vers
 Mora (Film), mongolischer Spielfilm aus dem Jahr 2017
 Mora (Gattung), Baumgattung
 Mora (Maß), altes Reismaß in Bombay
 Mora (Militär), taktische Einheit Schwerbewaffneter der antiken Spartaner
 Mora Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Mora, mediterranes Fingerspiel, siehe Morra (Spiel)
 MORA („Mehrsprachiges offenes Radio“), ein Österreichischer Verein, siehe Radio OP#Programm
 MORA oder Mora-Therapie, eine Bioresonanztherapie

Mora ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Mora (Cordillera), Ort in der Provinz Cordillera, Departamento Santa Cruz, Bolivien
 Mora (Kamerun), Kleinstadt im Mandara-Gebirge, Kamerun
 Mora (Portugal), Kleinstadt in der Region  Alentejo, Portugal
 Mora (Gemeinde), Gemeinde in der Provinz Dalarnas län, Schweden
 Mora (Schweden), zentraler Ort der Gemeinde Mora, Schweden
 Mora (Toledo), Gemeinde in der Provinz Toledo, Spanien
 Móra d’Ebre, Stadt in der Provinz Tarragona, Spanien
 Móra la Nova, Municipio in der Provinz Tarragona, Spanien
 Mora (Togo), Ortschaft in Togo
 Mora (Georgia), Ortschaft im Bundesstaat Georgia, USA
 Mora (Idaho), Ortschaft im Bundesstaat Idaho, USA
 Mora (Louisiana), Ortschaft im Bundesstaat Louisiana, USA
 Mora (Minnesota), Ortschaft im Bundesstaat Minnesota, USA
 Mora (Missouri), Ortschaft im Bundesstaat Missouri, USA
 Mora (New Mexico), Ortschaft im Bundesstaat New Mexico, USA
 Mora (Washington), Ortschaft im Bundesstaat Washington, USA

MORA steht als Abkürzung für:
 Marktorientiertes Angebot Cargo (MORA C) der Deutschen Bahn

Siehe auch:
 KFNB – Tiger bis Mora
 Moragården (Mora-Hof)
 Moora
 Mohra
 Morra

Abkürzung